Brottning vid olympiska sommarspelen 2016 avgjordes mellan 14 och 21 augusti 2016 i Rio de Janeiro i Brasilien. Totalt 18 grenar fanns på programmet.

Medaljsammanfattning

Medaljtabell

Källor